En France, il existe plusieurs routes nommées route départementale 980 ou RD 980.

Anciennes routes nationales 
 Route nationale 80 (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire)
 Route nationale 380 (Marne, Ardennes)
 Route nationale 580 (Gard)
 Route nationale 680 (Corrèze)

Autres routes 
 Route départementale 980 (Haute-Garonne)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 

980